Cherré kan syfta på:

 Cherré, Maine-et-Loire – fransk kommun i departementet Maine-et-Loire
 Cherré, Sarthe – fransk kommun i departementet Sarthe